Il doppio del torneo di tennis Indianapolis Tennis Championships 1988, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Rick Leach e Jim Pugh che hanno battuto in finale Ken Flach e Robert Seguso 6-4, 6-3.

Teste di serie

 Ken Flach /  Robert Seguso (finale)
 Jorge Lozano /  Todd Witsken (secondo turno)
 Rick Leach /  Jim Pugh (Campioni)
 Steve Denton /  John Fitzgerald (quarti di finale)

 Kelly Evernden /  Laurie Warder (quarti di finale)
 Pieter Aldrich /  Danie Visser (semifinali)
 Jim Grabb /  Patrick McEnroe (quarti di finale)
 Marty Davis /  Tim Pawsat (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Indianapolis Tennis Championships 1988